Пернилла Виберг (, 15 октября 1970, Норрчёпинг) — шведская горнолыжница, двукратная олимпийская чемпионка, 4-кратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира. Отличалась универсальностью: одна из пяти горнолыжниц, которые побеждали на этапах Кубка мира во всех 5 современных горнолыжных дисциплинах. Наиболее успешно выступала в слаломе, хотя и не выиграла в этой дисциплине ни одной олимпийской награды.

Биография 

Дебютировала в Кубке мира 13 марта 1990 года на этапе по слалому в шведском Вемдалене и сразу заняла 5-е место. Уже через 5 дней в шведском Оре впервые в карьере поднялась на подиум на этапе Кубка мира, заняв 3-е место в слаломе. Свой первый этап Кубка мира выиграла 6 января 1991 года.

Всего за карьеру выиграла 23 этапа Кубка мира (скоростной спуск — 2, супергигант — 3, гигантский слалом — 2, слалом — 14, комбинация — 2). На протяжении карьеры неоднократно травмировала колени, перенеся более 10 операций, из-за чего была вынуждена регулярно пропускать этапы Кубка мира. В конце карьеры Виберг решила не выступать в технических дисциплинах (слаломе и гигантском слаломе), которые сильнее всего нагружают колени.

На Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле выиграла золото в гигантском слаломе, на целых 0,97 сек опередив поделивших второе место Дайанн Рофф и Аниту Вахтер. Это была единственная золотая медаль Швеции на тех Играх. Кроме того, эта медаль стала первой для Швеции в женском горнолыжном спорте на Олимпийских играх. В 1994 году в Лиллехаммере, где Пернилла была знаменосцем сборной Швеции на церемонии открытия, Виберг выиграла комбинацию, а также была близка к медалям в супергиганте (4-е место и 0,22 сек проигрыша бронзовой призёрке) и особенно в слаломе (4-е место и 0,07 сек проигрыша бронзовой призёрке). Кроме победы Виберг шведы в Лиллехаммере сумели выиграть только мужской хоккейный турнир. В 1998 году в Нагано выиграла серебро в скоростном спуске, уступив 0,29 сек Кате Зайцингер. Медаль Виберг стала одной из двух серебряных, завоёванных шведами на той Олимпиаде (золотой они не выиграли ни одной). На своей последней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити выступила неудачно: 14-е место в скоростном спуске и 12-е место в супергиганте. Таким образом, Виберг была близка к тому, чтобы выиграть за карьеру награды во всех 5 олимпийских горнолыжных дисциплинах: кроме наград в 3 видах программы, она также была 4-й в двух других.

Завершила карьеру весной 2002 года в возрасте 31 года вскоре после зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. В 2003 году родила сына Акселя, а в 2007 году — дочь Софию. С 1995 года проживает в Монако. Владеет собственной гостиницей на шведском горнолыжном курорте Идре Фьелль.

В 2002—2010 годах была членом МОК, где входила в состав ряда комиссий: спортсменов, спортивной этики, спорта и окружающей среды и др. Во время выборов города проведения зимней Олимпиады 2014 года отсутствовала на сессии МОК в июле 2007 года в Гватемале.

На трёх подряд Олимпийских играх (1992, 1994, 1998) Виберг становилась самой успешной шведской спортсменкой в индивидуальных видах: в 1992 и 1994 годах она единственная выигрывала золото в личных дисциплинах, а в 1998 году в Нагано серебро, как и Виберг, выиграл только лыжник Никлас Юнссон.

Кроме Виберг лишь три шведки поднимались на олимпийский пьедестал в горнолыжном спорте: Аня Персон, Фрида Хансдоттер и Сара Хектор.

В феврале 2004 года Виберг выплатила правительству Швеции задолженность по налогам, после того как проиграла дело в суде, пытаясь оспорить наложенные на неё санкции. Сумма, с учётом 40-процентного штрафа, составила около 1,1 млн долларов США.

Зимние Олимпийские игры

Выигранные Кубки мира 
 Общий зачёт — 1996/97
 Слалом — 1996/97
 Комбинация (3) — 1993/94, 1994/95, 1996/97

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт Перниллы Виберг 
 Сайт отеля Перниллы Виберг  
 
 

Родившиеся в Норрчёпинге
Горнолыжники Швеции
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1992 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1994 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту
Обладатели Кубка мира по горнолыжному спорту
Члены Международного олимпийского комитета